Мартинска Вес је насељено место у саставу Града Врбовца, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Врбовец, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво

На попису становништва 2011. године, Мартинска Вес је имала 506 становника.

Број становника по пописима

 напомене:

Од 1857. до 1880. подаци су садржани у насељу Врбовец. До 1981. исказивано под именом Мартинова Вес. До 1900. исказивано као део насеља.

Национални састав

Попис 1991.

На попису становништва 1991. године, насељено место Мартинска Вес је имало 472 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Врбовец